Anna von Thüringen ist der Name folgender Personen:

 Anna von Sachsen-Wittenberg († 1426), durch Heirat Landgräfin von Thüringen
 Anna von Schwarzburg († 1431), durch Heirat mit Friedrich IV. (Meißen und Thüringen) Landgräfin von Thüringen
 Anna von Österreich (1432–1462), durch Heirat Landgräfin von Thüringen